Па́вел Киселёв:
 Киселёв, Павел Иванович (1897—1976) — советский военный деятель, генерал-майор (1944).
 Киселёв, Павел Дмитриевич (1788—1872) — русский государственный деятель.
 Киселёв, Павел Дмитриевич (1914—1996) — капитан дальнего плавания, руководитель морского транспорта Камчатки (1958—1971).